La saison 2016-2017 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Deux nouveaux clubs font leur apparition en LNB, à savoir le EVZ Academy et les HCB Ticino Rockets. La première de deux formations est le club ferme du EV Zoug, pensionnaire de Ligue nationale A, alors que le second est la propriété du HC Ambrì-Piotta (LNA, actionnaire à 51 %), du HC Lugano (LNA), du HCC Biasca (disparu au profit du HCB Ticino Rockets) et du GDT Bellinzone (évoluant lui en ).

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et finale de promotion/relégation

Ligue nationale B

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off



Suisse orientale

Participants

Play-off

Suisse centrale

Participants

Play-off

Suisse romande

Participants

Play-off

Ronde finale

Finale

Juniors Élites

Participants Juniors Élites A 
HC Ambrì-Piotta
CP Berne Future ()
HC Bienne Spirit
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
GCK Lions
Genève Futur Hockey
EHC Kloten
SCL Young Tigers
HC Lausanne 4 Clubs
HC Lugano
EV Zoug

Play-off Juniors Élites A

Participants Juniors Élites B 
HC Ajoie
HC Bâle Nachwuchs
EHC Bülach
HC La Chaux-de-Fonds ()
HC Coire Capricorns
HC Dragon Thun
Forward Morges
SC Herisau
SC Langenthal Nachwuchs AG
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Thurgovie Young Lions
HC Viège
EHC Winterthour
ZSC Lions

Play-off Juniors Élites B

Voir aussi 
 Coupe de Suisse 2016-2017

Références 

2016-2017
Suisse M1
Hockey sur glace M1